21234 Nakashima – asteroide della fascia principale

Persone 

 Aline Nakashima – modella brasiliana
 Brandon Nakashima – tennista statunitense
 Kazuki Nakashima – drammaturgo, fumettista e sceneggiatore giapponese
 Mika Nakashima – attrice e cantante giapponese
 Tetsuya Nakashima – regista e sceneggiatore giapponese
 Yūki Nakashima – calciatore giapponese

Pagine correlate 

 Nakajima
 Nagashima